Rona steht für:

 Rona (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Rona GR, Ort im Kanton Graubünden, Schweiz
 Rona (Sălaj), Dorf in Rumänien
 Rona (Innere Hebriden), eine Insel der Inneren Hebriden in Schottland, auch South Rona
 eine Insel der Äußeren Hebriden in Schottland, siehe North Rona

Rona ist der Familienname folgender Personen:
 Elizabeth Rona (1890–1981), ungarische Chemikerin und Kernphysikerin
 Giannarigo Rona (* 1940), italienischer Sportfunktionär
 Jeff Rona (* 1957), US-amerikanischer Filmkomponist
 Peter Rona (1871–1945), deutscher Biochemiker und Mediziner
 Peter Rona (Ozeanograph) (1934–2014), US-amerikanischer Tiefseeforscher

RONA steht als Abkürzung für:
 Russkaja Oswoboditelnaja Narodnaja Armija (Russische Volksbefreiungsarmee), siehe 29. Waffen-Grenadier-Division der SS „RONA“ (russische Nr. 1)
 Return on Net Assets eine Bilanzkennzahl

Siehe auch:
 Rohna

Abkürzung